Honkalansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Honkalansaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Honkalansaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar